Hörster oder Hoerster ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Hörster (* 1954), deutsche Rechtsanwältin, Mediatorin und Verfassungsrichterin
 Gerald Hörster (* 1957), seit 2009 Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes
 Joachim Hörster (1945–2020), deutscher Politiker
 Norbert Hoerster (* 1937), deutscher Rechts- und Sozialphilosoph
 Thomas Hörster (* 1956), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Ulrike Hörster-Philipps (* 1949), deutsche Historikerin

Siehe auch:
 Horster
 Horsters